Abanto (Aragão) — município espanhol
 Abanto y Ciérvana — município espanhol
 Abanto (almirante) — almirante romano

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história